Арсена́льна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Арсенальна вулиця — вулиця в місті Київ.

Арсенальна вулиця — вулиця в місті Брянськ.
 Арсенальна вулиця — вулиця в місті Владивосток.
 Арсенальна вулиця — вулиця в місті Воронеж.
 Арсенальна вулиця — вулиця в місті Калінінград.
 Арсенальна вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.
 Арсенальна вулиця — вулиця в місті Тула.

Вулиці